Bobr peut désigner un des cours d'eau suivants :
 Bobr, affluent de la Bérézina, en Biélorussie ;
 Bóbr, affluent de l'Oder en Pologne et République tchèque ;
 Biebrza (nom polonais) ou Bobra (nom biélorusse), affluent du Narew, en Biélorussie et Pologne.